L'edizione 2017 del campionato italiano velocità è la novantaseiesima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore, ossia la Superbike, il titolo va, per la seconda volta, a Michele Pirro collaudatore Ducati per la MotoGP, che sopravanza di quasi centoquaranta punti Lorenzo Zanetti, anch'egli su Ducati. In questa stagione Pirro vince tutte le gare in calendario tranne una in cui si piazza secondo, conquistando la matematica certezza del titolo. Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince tutte le dodici gare in calendario.

Nella Supersport Davide Stirpe conquista il titolo con una MV Agusta F3 675 staccando di cinque punti il compagno di marca Ilario Dionisi. Il titolo costruttori va ad MV Agusta che vince otto delle dodici gare in calendario. La prima edizione della Supersport 300 viene vinta da Luca Bernardi, in sella ad una Yamaha YZF-R3 con ampio margine sul più diretto degli inseguitoriː Marco Carusi su Kawasaki. Yamaha vince anche il titolo costruttori di categoria.

Nella Moto3 vince il titolo Nicholas Spinelli con una KTM RC 250 GP nell'ultima gara stagionale a Vallelunga. Il titolo costruttori se lo aggiudica KTM con otto vittorie stagionali.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.
In occasione della gara inaugurale a Imola la pole position viene fatta segnare da Christian Gamarino che non ottiene punti. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport 300
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Moto3

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2017
Serie e competizioni motoristiche nel 2017